Ángelo José Henríquez Iturra – calciatore cileno
 Manuel Iturra – calciatore cileno